Lill-Örevattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Lill-Öravattnet (Hackås socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun,  (21,7 ha)
Lill-Öravattnet, Medelpad, sjö i Sundsvalls kommun,

Se även

Lill-Örevattnet, sjö i Strömsunds kommun,  (18,6 ha)
Öravattnet

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn